Musin – serial televisivo sudcoreano trasmesso su MBC nel 2012

Persone 
 Ilya Musin – direttore d'orchestra, docente e teorico della direzione d'orchestra russo
 Oleg Musin – ex calciatore russo naturalizzato kazako

Pagine correlate 
 Musin-Puškin (disambigua)